MoviX est un projet de live CD basés sur Linux et destinés à lire des films de différents formats sur un PC éventuellement relié à un téléviseur.

Le projet MoviX englobe trois sous-projets distincts. Tous sont basés sur le lecteur multimédia MPlayer et peuvent lire des DVD, Vidéo CD, CD audio, radios internet, et fichiers audio/vidéo sur disque dur ou cédérom. Ces trois sous-projets sont les suivants :
 eMoviX, destiné à être gravé sur un cédérom avec un ou plusieurs fichiers vidéo, afin d'amorcer l'ordinateur et de commencer immédiatement la lecture de ce(s) film(s).
 MoviX, capable d'amorcer depuis un cédérom, un disque dur, une clef USB, une carte mémoire ou en réseau.
 MoviX², identique à MoviX, mais basé sur X11 et utilisant l'interface utilisateur graphique de MPlayer

MoviX est distribué sous licence GPL

Articles connexes 

 GeeXboX : un autre projet de live CD Linux multimédia

Liens externes 
  Site officiel (En travaux)
  Page du projet et téléchargement sur Sourceforge

MiniLinux
Live CD abandonné